Wolfgang Behrendt ist der Name folgender Personen:
* Wolfgang Behrendt (Nachrichtensprecher) (1919–2001), deutscher Nachrichtensprecher 
 Wolfgang Behrendt (Boxer) (* 1936), deutscher Boxer 
 Wolfgang Behrendt (Politiker) (* 1938), deutscher Politiker (SPD)